Туреччина брала участь у більшості Олімпійських ігор, починаючи з 1908 року. Національний олімпійський комітет Туреччини було засновано 1908 і визнано 1911 року. 

Більшість своїх медалей турки здобули в боротьбі.

Таблиці медалей

Медалі на літніх Іграх

Медалі за видами спорту

Посилання 
Туреччина на Олімпійських іграх 

Країни на Олімпійських іграх
Туреччина на Олімпійських іграх